«Кали́на кра́сная» — советский полнометражный цветной драматический художественный фильм 1973 года режиссёра и сценариста Василия Шукшина (последняя режиссёрская работа), снятый по его одноимённой повести на киностудии «Мосфильм».

На экраны Советского Союза кинокартина вышла 25 марта 1974 года. 

В 2019 году киноконцерн «Мосфильм» выполнил цифровую реставрацию изображения и звука фильма в формате 4K и снова выпустил его в прокат.

Сюжет 

Вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе» выходит на свободу, отсидев срок. После колонии он решает отправиться в деревню Ясное, к Любе Байкаловой, с которой переписывался, отбывая наказание. Сначала в областном центре он встречается со своими бывшими сообщниками — Губошлёпом, Бульдей, Люсьеной. Те зовут его на новое дело, но Егор намерен отдохнуть. Сходку преступников окружают сотрудники милиции, но Егору едва удаётся скрыться. 
Егор отправляется к Любе. Она знакомит его со своими родителями, встреча выходит сложной, разговор не складывается. Позже возникает недоразумение с участием брата Любы Петром, которого Егор случайно ошпарил в бане. В деревне обсуждают нового знакомого Любы, которая к тому же окончательно не разорвала отношения с бывшим мужем Николаем, дебоширом и алкоголиком.

Егор покидает Любу, предупредив, что может не вернуться. В городе он получает от сообщников переводом крупную сумму денег и первым делом направляется в ресторан. Егор договаривается с официантом и устраивает на съёмной квартире банкет, чтобы отпраздновать освобождение, на который приглашает незнакомых людей. Егор некоторое время гуляет, сорит деньгами, но «разврат» не доставляет ему удовольствия. Он возвращается в Ясное, встречается с Любой, мирится с Петром, устраивается водителем в колхоз и хочет навсегда осесть в деревне.

Егор отпрашивается на работе и вместе с Любой навещает живущую на отшибе старушку Куделиху. После разговора Егор в слезах признаётся Любе, что это его мать, которая не видела его с юности. Он не решается вернуться и признаться ей. Позже у Егора происходит сложный разговор с бывшим мужем Любы Николаем. Тот пришёл с друзьями, перепалка едва не переросла в драку. Спустя некоторое время дома у Егора и родителей Любы появляется член его бывшей шайки. Егор отказывается возвращаться к криминалу и просит передать решение остальным. Егор пересаживается на трактор и в тот день готовится к посевной. На краю поля он замечает автомобиль «Волга» и своих знакомых — Губошлёпа и компанию. Люба, услышав о появлении рецидивистов около деревни, просит помочь брата Петра. Подъехав к полю, они находят Егора с огнестрельным ранением в живот. Егор умирает.

Преступники собираются покинуть деревню и ждут парома на пирсе. Нагнавший их на грузовике Пётр таранит их машину и отправляет преступников (кроме Шурки) в воду. Из-за этого он сам на грузовике вылетает в реку, но остаётся жив.

В ролях 

 Лидия Федосеева-Шукшина — Любовь (Люба) Фёдоровна Байкалова
 Василий Шукшин — Егор (Георгий Николаевич) Прокудин
 Иван Рыжов — Фёдор Байкалов, отец Любы и Петра
 Мария Скворцова — мать Любы и Петра
 Алексей Ванин — Пётр Фёдорович Байкалов, брат Любы
 Мария Виноградова — Зоя Байкалова, жена Петра
 Ефимия Быстрова — Куделиха, мать Егора Прокудина
 Жанна Прохоренко — Лидия Викторовна Гамельтова, работник прокуратуры
 Лев Дуров — Сергей Михайлович, официант
 Александр Горбенко — Коля, бывший муж Любы
 Николай Граббе — начальник колонии
 Николай Погодин — Андреич, директор совхоза
 Георгий Бурков — Губошлёп, главарь воровской «малины»
 Татьяна Гаврилова — Люсьен, член воровской «малины»
 Артур Макаров — Бульдя, член воровской «малины»
 Олег Корчиков — Шурка, член воровской «малины»

В эпизодах 
 Наталья Гвоздикова — телефонистка
 Татьяна Ухарова — лучшая подруга Любы Байкаловой
 Ия Арепина — сестра Егора Прокудина
 Александр Саранцев — Саша, гость у Байкаловых
 Алла Мещерякова — гостья на «празднике жизни»
 Наталья Крачковская — гостья на «празднике жизни» (нет в титрах)
 Борис Битюков — гость на «празднике жизни» (нет в титрах)
 Маргарита Жарова — официантка (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Василий Шукшин
 Режиссёр: Василий Шукшин
 Оператор: Анатолий Заболоцкий
 Художник: Ипполит Новодерёжкин
 Композитор: Павел Чекалов

История создания фильма 
Изначально Василий Шукшин планировал снять художественный фильм о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина (1667—1671) по своему роману «Я пришёл дать вам волю» (1969), но худсовет киностудии сценарий не пропустил, поставив автору условие — снять сначала киноленту о советской современности. Вследствие нервного напряжения у Шукшина обострилась язва желудка, и он попал в больницу, где за короткий срок написал повесть без названия о своих современниках. Рукопись повести первой прочитала его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, после чего предложила назвать её «Калина красная». Так называлась популярная песня советского композитора-песенника Яна Френкеля (стихи народные), которую она спела Шукшину во время их знакомства. Такое же название получил и будущий фильм, но сама песня в нём не прозвучала из-за невозможности купить права у композитора, так как бюджет фильма был крайне низким. Было решено заменить песню «Калина красная» на «Вечерний звон» (стихи Ивана Козлова, музыка Александра Алябьева).

Приказ о запуске производства фильма вышел 1 марта 1973 года. Он был снят в кратчайшие сроки: между началом съёмок картины и выходом фильма на экран прошло меньше года.

Для производства картины о бывшем советском уголовнике режиссёру была выделена устаревшая кинотехника и малопрофессиональная команда. «Госкино» выделило на картину всего 3 600 метров дефицитной тогда плёнки «Кодак», а нужно было в шесть раз больше.

Часть съёмок проходила в деревне Садовая Белозерского района Вологодской области (на момент съёмок деревня называлась Мериново). Из десяти домов деревни половина была задействована в съёмках. Сцены приезда Егора к Любе и их первого разговора в чайной сняты в деревне Тимонино. Здание чайной было переоборудовано специально для съёмок из столовой. К ней была пристроена веранда, на которой они сидели. Специально построили автобусную остановку.

Исправительная колония, из которой в начале фильма выходит на свободу заключённый Егор Прокудин, — это ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области (ранее — ИК 256/5), расположенная на острове Огненном (озеро Новозеро, Вологодская область) и больше известная как «Огненный остров» или «Вологодский пятак».

На роль Куделихи, матери Егора, была утверждена народная артистка СССР Вера Марецкая, но в самом начале съёмок она отказалась сниматься, так как не захотела предстать в образе дряхлой старухи. Тогда Шукшин уговорил исполнить эту роль жительницу деревни Мериново, ныне Садовая, пожилую крестьянку Овфимию (Евфимию) Быстрову (1892—1976), чья история жизни совпадала со сценарием: «Вы про жизнь свою рассказывайте, а на камеру не смотрите». Старушка, потерявшая во время Великой Отечественной войны трёх сыновей и не видевшая ещё одного сына двадцать лет, просто рассказывала о них Лидии Федосеевой-Шукшиной. После премьеры Офимья Ефимовна Быстрова стала всесоюзной знаменитостью. Скончалась в 1976 году в одиночестве — замёрзла на печке в своём деревенском домике. В 2003 году односельчане поставили на её могиле памятник, фотография для которого была взята из кадра фильма.

В эпизодической роли конферансье тюремного концерта снялся заместитель директора картины.

После просмотра готового фильма в декабре 1973 года комиссия «Госкино» потребовала произвести многочисленные исправления. Язвенная болезнь Шукшина снова обострилась и он был госпитализирован. Доверить монтаж своей картины кому-нибудь другому режиссёр не мог. Пролежав некоторое время в больнице на Погодинской улице, он сбежал, чтобы лично заняться правками. По указанию комиссии Шукшин вырезал из текста слова матери Егора о пенсии «Поживи-ка ты сам на 17 рублях пенсии!», реплику Егора «Живём, как пауки в банке. Вы же знаете, как легко помирают», произвёл ряд сокращений в рассказе матери и в сцене разврата, а также убрал отдельные эпизоды и планы, заостряющие предметный мир фильма: обнимающуюся пару в малине, поломанные доски карусели, женщину у телеги с собакой, толстую женщину в сцене в чайной, весь эпизод около бильярда и заключительный план матери Егора в окне. Вследствие выполненных исправлений фильм стал короче на восемьдесят метров (2 867 вместо 2 947).. Результат по-прежнему не удовлетворил руководство, однако картина была выпущена, потому что комиссия опасалась смерти режиссёра, узнав обстоятельства его болезни. Кроме того, это совпало по времени с приближающимся 50-летием киностудии «Мосфильм», во время празднования которого член Политбюро ЦК КПСС Николай Подгорный произнёс речь о поддержке реализма в советском киноискусстве.

Оценки 
После премьеры режиссёр получил несколько писем от воров в законе, которые критиковали его за недостоверность. В этих письмах опровергалось мнение о том, что отошедших от воровской жизни убивают бывшие «коллеги».

Журнал «Советский экран» в рамках «Круглого стола» привёл разноречивые мнения зрителей о фильме и оценки критиков. В частности, критик Вера Шитова утверждала, что «„Калина красная“ — фильм очень важный со всех точек зрения» и «это фильм, который берёт за живое».

Кинокритик Инна Левшина написала: «Откуда это чувство светлой печали — от признанного теорией катарсиса — очищения трагедией, или от благодарности за полтора часа, проведённых в сострадании, или — просто — от всегда неожиданного удивления, рождаемого встречей с человеческой Талантливостью».

Критик Константин Рудницкий писал, что «игра Шукшина в этом фильме — великое мужество откровенности и самораскрытия». В «Калине красной» Шукшин «выразил себя с недостижимой прежде полнотой и красотой».

Киновед Юрий Тюрин подробно рассмотрел фильм, отметив, что кинокартина имела «всенародный триумф».

Культуролог Наталья Кириллова писала, что в этом фильме «поражает … достоверность, трогательность и простота рассказа о Егоре Прокудине — человеке с трудной судьбой…».

Немецкий кинорежиссёр и сценарист Р. В. Фассбиндер включил картину «Калина красная» в число десяти своих самых любимых фильмов.

Награды 
 1974 — лучший фильм года по версии журнала «Советский экран», а Василий Шукшин — лучший актёр года. 
 1974 — главный приз на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку.
 1974 — приз польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм 1973 года, показанный в Польской Народной Республике (ПНР).

Реставрация фильма в 2019 году 
В 2019 году «Мосфильм» провёл цифровую реставрацию фильма в формате 4K.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Художественный фильм «Калина красная» (СССР, драма, 1973 год). Информация о фильме. — ВИДЕО. Смотреть фильм после цифровой реставрации в формате 4К, выполненной киноконцерном «Мосфильм» в 2019 году. Официальный сайт киноконцерна «Мосфильм» // mosfilm.ru. Дата обращения: 27 января 2021 года.
 ВИДЕО. Художественный фильм «Калина красная» (СССР, драма, 1973 год). Сайт онлайн-кинотеатра киноконцерна «Мосфильм» // cinema.mosfilm.ru. Дата обращения: 29 января 2021 года.
 
 

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Василия Шукшина
Экранизации произведений Василия Шукшина
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Лидеры советского кинопроката